Voerendaal (plaats), een plaats in Nederlands Limburg;
 Voerendaal (gemeente), de gemeente waarin de plaats is gelegen.